

Patronyme 

 Albert Delpy (1941-), acteur et scénariste français ; 
 Aristide Frédéric Adolphe Delpy (°1877-), général de brigade français ;
 Henry Jacques Delpy (1887-1957), peintre français, fils d'Hippolyte Camille Delpy ; 
 Hippolyte Camille Delpy (1842-1910), peintre français ;
 Lucien-Victor Delpy (1898-1967), peintre français, cousin éloigné d'Hippolyte Camille Delpy ;
 Julie Delpy (1969-), actrice, réalisatrice, compositrice et chanteuse française ;

Musique 
 Julie Delpy,  éponyme.
Patronyme français